Сан Хосе де Вибориљас има више значења:

 Сан Хосе де Вибориљас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де Вибориљас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику